Gauditz ist der Familienname von:

 Kay Gauditz (* 1959), deutscher Kameramann
 Uwe Gauditz (* 1940), deutscher Schauspieler